Die Zweite Liga der Föderation Bosnien und Herzegowina (Druga Liga Federacije Bosne i Hercegovine) ist zusammen mit der Zweiten Liga der Republika Srpska die dritthöchste Spielklasse im Vereinsfußball von Bosnien und Herzegowina.

Die Liga ist in die vier Zonen Nord, West, Süd und Mitte eingeteilt. Die Meister der jeweiligen Zonen steigen in die Erste Liga der Föderation Bosnien und Herzegowina auf. Der Absteiger kommt in die jeweilige Kantonsliga (z. B. Kantonalna Liga ZDK).

Saison 2022/23

Weblinks 
 Druga liga FBiH Nord auf sportsport.ba
 Druga liga FBiH Mitte auf sportsport.ba
 Druga liga FBiH West auf sportsport.ba
 Druga liga FBiH Süd auf sportsport.ba

Fußballwettbewerb in Bosnien und Herzegowina